Стамбульская футбольная лига 1940/1941 () — 37-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 22 сентября 1940 года и закончился 16 февраля 1941 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1940/41
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1940 году
Спорт в Турции в 1941 году